Надия:

Имя 
 Нади́я ( — «надежда») — украинский вариант женского имени Надежда
 На́дия или Надия́ (Nadiya, Nadiyah) — восточное женское имя

Топоним

Индия 
 Надия — округ в индийском штате Западная Бенгалия

Украина 
Украинский топоним Нади́я происходит от  — «надежда».

 Днепропетровская область
 Надия — село, Криворожский район
 Надия — село, Криничанский район
 Надия — село, Широковский район
 Донецкая область
 Надия — село, Добропольский район
 Запорожская область
 Надия — село, Запорожский район
 Луганская область
 Надия — село, Сватовский район
 Одесская область
 Надия — село, Раздельнянский район

См. также 
 Надежда (значения)